Мелкий:

 Мелкий (приток Извилистого) — ручей бассейна Амура 
 Мелкий (приток Николы)
 Мелкий (приток Пасила) — ручей в Томской области, приток Пасила